MKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sipes Regional, Jackson Mc Kellar (Tennessee), Stati Uniti